Пихлак (; от Рihl — «рябина») — эстонская фамилия.

Согласно Эстонскому регистру населения, по состоянию на 8 мая 2012 года в Эстонии проживало 791 человек с фамилией Пихлак.

По состоянию на 1 января 2019 года в Эстонии 785 человек (371 мужчина и 414 женщин) имели фамилию Пихлак. Пихлак занимает 111-е место по количеству носящих фамилию мужчин и 110-е у женщин.

Известные носители 
 Пихлак, Арнольд (1902—1985) — эстонский футболист.
 Пихлак, Хелли (в замужестве Мери; род. 1949) — эстонская актриса, вдова президента Эстонии Леннарта Мери.

См. также 
 Пихлакас, Эве

Примечания 

Эстонские фамилии